La Route nationale 26 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 26 en Algérie
 Route nationale 26 en Belgique
 Route nationale 26 en Estonie
 Route nationale 26 en Finlande
 Route nationale 26 en France
 Route nationale 26 en Guinée
 Route nationale 26 en Italie
 Route nationale 26 au Luxembourg
 Route nationale 26 en Suède

Voir aussi